Соревнования по метанию молота у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 8 и 10 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

В 2016—2017 годах после перепроверки допинг-проб были дисквалифицированы все три российские легкоатлетки, выступавшие в этой дисциплине — Татьяна Лысенко (золото), Мария Беспалова (11-е место) и Гульфия Ханафеева (16-е место в полуфинале). Также была дисквалифицирована Оксана Менькова из Белоруссии (седьмое место).

11 августа 2017 года была официально опубликована IAAF новая итоговая таблица соревнований, перераспределившая медали.

Медалисты

Рекорды

Квалификация 
Норматив для выхода в финал — 73,00 м или 12 лучших по результату.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF {

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Метание молота на Олимпийских играх